Ayub Khan (1857–1914) – afgański dowódca podczas wojen afgańskich
 Ayub Khan (1907–1974) – pakistański oficer, polityk i prezydent Pakistanu w latach 1958–1969